Флаг Нью-Йо́рка () — один из официальных символов города Нью-Йорк.

Флаг представлен вертикальными синей, белой и оранжевой полосами равной ширины. Синяя полоса расположена у флагштока. В середине флага, на белой полосе, расположена печать города, выполненная в синем цвете. Современный вариант флага принят 30 декабря 1977 года. Одним из отличий от флага, принятого в 1915 году, стал другой год на печати: 1625 (год основания города) вместо 1664 (год захвата города британцами).

На флаге Нью-Йорка основан флаг мэра города. Его характерным отличием являются расположенные в полукруге над печатью пять звёзд. Они символизируют пять боро Нью-Йорка. Соотношение сторон флага равняется 3:4.

См. также 
 Печать Нью-Йорка

Примечания

Ссылки 

Символы Нью-Йорка
Флаги городов США